Il toponimo Ngebe può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Ngebe, comune del distretto di Chililabombwe
Ngebe, comune del distretto di Luanshya